John Davies van Hereford (~1565-1618), Engels dichter
 John Davies (dichter) (1569-1626), Engels dichter
 John Davies (wetenschapper) (+1850), Engels natuurwetenschapper
 John Paton Davies (1908-1999), Amerikaans diplomaat
 John Davies (zakenman) (1916-1979), Brits zakenman en politicus
 John Davies (ijshockeyer) (1928-2009), Canadees ijshockeyer
 John Davies (zwemmer) (1929-2020), Australisch zwemmer
 John Davies (atleet) (1938-2003), Nieuw-Zeelands middenafstandsloper
 John Davies (marathonloper) (1952), Welsh marathonloper
 John Howard Davies (*1939), Brits televisieregisseur
 John Davies (musicus), Engels musicalacteur en musicus

Zie ook:
 John Davis